Meereskunde-Museen sind
 Museum für Meereskunde (Berlin)
 Deutsches Meeresmuseum, Stralsund
 Litauisches Meeresmuseum, Klaipėda
 Meeresmuseum Galata, Genua 
 Nordseemuseum (Bremerhaven)
 Ozeanographisches Museum Monaco
 Museum der Weltmeere, Kaliningrad

Siehe auch
 Ozeaneum